Wall of Sound steht für:

 Wall of Sound, ein musikalischer Effekt
 Wall of Sound (Musiklabel), britisches Musiklabel